Helin eller Hélin kan avse:

Helin-Roman-Crockett – en periodisk komet

Personer
Agda Helin
Anders Helin
Anne Helin
Bo Demitz-Helin
Clemens Helin
Eleanor F. Helin
Erik Helin
Irma Helin
Jan Helin
Johan Helin
Martin Helin
Mats Helin
Nanna Helin
Sofia Helin
Stanley Helin
Sven Helin

Geografi
 Helin (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 30,58, long 107,68) – en ort i storstadsområdet Chongqing i Kina
 Lac Hélin –  en sjö i Kanada

Se även
Mattsson Helin – ett svenskt poddradioprogram